St. Paul A.M.E. Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Paul A.M.E. Church (Columbia, Missouri), NRHP-ID 80002315
 St. Paul A.M.E. Church (Raleigh, North Carolina), NRHP-ID 80004607